Ахмед Лютфи:

 Ахмед Лютфи Вакед — египетский политический, военный и общественный деятель, один из участников движения «Свободных офицеров»
 Ахмед Лютфи Эль-Сайед — египетский интеллектуал, деятель антиколониального движения, первый ректор Каирского университета